Єлена Янкович була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Флавія Пеннетта.

Світлана Кузнецова виграла титул, у фіналі перемігши Дінару Сафіну з рахунком 6–4, 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

Porsche Tennis Grand Prix
2009